Шестьдесят восьмой драфт Национальной футбольной лиги прошёл 26 и 27 апреля 2003 года в Нью-Йорке в . 

Под общим первым номером клуб «Цинциннати Бенгалс» выбрал квотербека Карсона Палмера из Южно-Калифорнийского университета. Он стал первым с 1987 года обладателем Трофея Хайсмана, задрафтованным первым. Агент Палмера Дэвид Данн сообщил о согласовании контракта с клубом за два дня до драфта.

Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 262 игрока. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал принимающий Райан Хоаг, выбранный «Оклендом».

Организация драфта 
Церемония состоялась в «Театре в Мэдисон-сквер-гарден» в течение двух дней, 26 и 27 апреля 2003 года. В первый день были проведены раунды с первого по третий, во второй — с четвёртого по седьмой. На выбор в первом раунде командам отводилось по 15 минут, во втором — по 10, в остальных — по 5 минут. Всего было сделано 262 выбора, из них 230 регулярных и 32 компенсационных. Право первого выбора получил худший клуб лиги по итогам предыдущего сезона «Цинциннати Бенгалс».

Телевизонную трансляцию мероприятия вели каналы ESPN и ESPN2, текстовая онлайн-трансляция была доступна на сайтах ESPN и НФЛ. Во время проведения первого раунда официальный сайт лиги также запустил радиошоу, ведущими которого были Гил Брандт и Пэт Кирван.

Список выбранных игроков 
Под общим первым номером «Цинциннати Бенгалс» выбрали квотербека Южно-Калифорнийского университета Карсона Палмера, обладателя Трофея Хайсмана по итогам сезона 2002 года. Он стал первым с 1987 года обладателем награды, задрафтованным под первым номером. За два дня до драфта агент Палмера Дэвид Данн сообщил о достижении договорённости по контракту. С учётом возможных бонусов игрок мог заработать до 49 млн долларов в течение первых шести лет карьеры.

Непосредственно во время драфта произошла ошибка, в результате которой «Миннесота Вайкингс» опустилась на две позиции. Руководство клуба планировало обменять свой выбор в «Балтимор Рэйвенс», но сделка не была оформлена до того, как истекли положенные пятнадцать минут. В возникшей в результате путанице седьмой выбор был сделан «Джэксонвиллом», а восьмой «Каролиной».

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся 9 июля 2003 года. На нём был сделан один выбор: «Хьюстон Тексанс» отдали выбор второго раунда за раннинбека Тони Холлингса из Технологического института Джорджии.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2003 на pro-football-reference.com

НФЛ в сезоне 2003